Stanisław Suchodolski (zm. 1682) – podstoli czernihowski
 Stanisław Suchodolski (ur. 1936) – polski archeolog, numizmatyk i historyk
 Stanisław Suchodolski (ur. 1939) – polski polityk i działacz rzemieślniczy, poseł na Sejm